Plaza de la Libertad puede referirse a:

Plaza de la Libertad (Batumi), en República Autónoma de Adjaria
Plaza de la Libertad (Budapest), en Hungría
Plaza de la Libertad (Ereván), en Armenia
Plaza de la Libertad (Sujumi), en la región independiente de Abjasia, un territorio reclamado por Georgia